Николай Мерзликин:
 Мерзликин, Николай Владимирович (род. 1951) — советский и российский политический деятель, первый секретарь Читинского обкома КПСС.
 Мерзликин, Николай Иванович (1936—2006) — актёр и театральный режиссёр, народный артист Украины.
 Мерзликин, Николай Николаевич (1945—2007) — актёр, заслуженный артист РСФСР.